Marie-Caroline est un prénom féminin français. Ce prénom est composé de Marie et Caroline.

Date de fête 
Les Marie-Caroline sont fêtées le 17 juillet ou le 15 août.

Personnalités portant ce prénom

Références 

Prénom féminin
Prénom français